Серединцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Серединцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Серединцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.